Ganesa proxima är en snäckart som beskrevs av Tryon 1888. Ganesa proxima ingår i släktet Ganesa och familjen Skeneidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
proxima